Пирогово — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится примерно в 22 км на юго-запад от Истры, на правом берегу реки Малой Истры, высота над уровнем моря 192 м. Ближайшие населённые пункты: Мансурово — на северо-запад, Татищево — на юг, Воскресёнки — на юго-восток, Хволово — на север.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра